Basford steht für:

 Basford (Nottingham), ein Vorort von Nottingham, England
 Basford (Nebraska), Ort im Burt County – nicht mehr existent

Basford ist der Familienname folgender Personen:
 Johanna Basford, britische Designerin
 Ronald Basford (1932–2005), kanadischer Politiker und Jurist